Barmherzigkeitskirche ist der Name folgender Kirchengebäude:
 Kirche Dreißigacker „Zur Barmherzigkeit Gottes“ in Meiningen, Thüringen
 Barmherzigkeitskirche (Krakau-Nowy Świat), Polen
 Barmherzigkeitskirche (Warschau), Polen
 Barmherzigkeitskirche Zakopane (Chramcówki), Polen
 Barmherzigkeitskirche Zakopane (Cyrhla), Polen
 Igreja da Misericórdia de Sobreira Formosa, Portugal
 Barmherzigkeitskirche (Alvorninha), Spanien
 Kathedrale des Barmherzigen Jesus, Wizebsk, Belarus (Weißrussland)

Barmherzigenkirche heißen:
 Barmherzigenkirche Mariä Verkündigung in Graz
 Barmherzigenkirche hl. Johannes der Täufer in Wien

Siehe auch 
 Kirche der Barmherzigen Brüder
 Kirche der Barmherzigen Schwestern

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)